La finale de la Coupe UEFA 1986-1987 est la  de la Coupe de l'UEFA, organisée par l'UEFA. Elle prend la forme d'une double confrontation aller-retour prenant place le  et , respectivement au Ullevi de Göteborg, en Suède, et au Tannadice Park de Dundee, en Écosse.

Elle oppose l'équipe suédoise de l'IFK Göteborg aux Écossais de Dundee United. Au terme des deux rencontres, les Gothembourgeois l'emportent sur le score de 2 buts à 1 (1-0 à l'aller, 1-1 au retour), ce qui constitue leur deuxième sacre dans la compétition ainsi que leur deuxième titre européen après leur victoire en 1982.

Parcours des finalistes 

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du finaliste est toujours donné en premier (D : domicile ; E : extérieur).

Matchs

Match aller

Match retour

Voir aussi 
 Finale de la Coupe des clubs champions européens 1986-1987
 Finale de la Coupe d'Europe des vainqueurs de coupe 1986-1987

Lien externe 
 Page officielle de la Coupe UEFA 1986-1987

Notes et références 

1986-1987
Compétition de football en Suède
Compétition de football en Écosse
Événement sportif à Göteborg
Dundee
IFK Göteborg
Football en 1987
1987 en Suède
Sport en Écosse en 1987
Sport en mai 1987